Municipio de Doyle puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Doyle (condado de Clarke, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clarke.
 Municipio de Doyle (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Doyle (condado de Schoolcraft, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Schoolcraft.